SQE steht für:
 Software Quality Environment
 Flughafen San Luis de Palenque (IATA-Code), Flughafen von San Luis de Palenque, Kolumbien
  Summe der Quadrate der erklärten Abweichungen, siehe Erklärte Quadratsumme
 State's Qualified Experts

Abkürzung